Калмыковка — топоним:

Россия 
 Калмыковка — хутор, Миллеровский район Ростовской области.
 Калмыковка — посёлок, Красноярский район Самарской области.

Украина 
 Калмыковка — село, Меловский район Луганской области.
 Калмыковка — село, Старобельский район Луганской области.

См. также 
 Калмыков